Sor eller SOR kan syfta på: 

 Sor, Ariège, kommun i Frankrike
 staden Tyros i Libanon
 gitarristen Fernando Sor
 Smart Order Routing